Localidades
 Clay (Alabama)
 Clay (Kentucky)
 Clay (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos